Kápsula je lahko:
 vrsta farmacevtske oblike – glej kapsula (farmacija)
 v medicini struktura, ki ovija ali ločuje drugo strukturo, organ ali njegov del, na primer glomerulna kapsula, sklepna kapsula ...
 trdna ali sluzasta snov, s katero se obdajajo nekatere bakterije – glej bakterijska kapsula